Bandera megye
 Bandera (Texas)
 Bandera (Santiago del Estero)
 Sztepan Andrijovics Bandera ukrán politikus